Fifteen (engl.: „fünfzehn“) steht für:

Automodelle:
 Morris Fifteen
 Standard Fifteen
 Triumph Fifteen